Джон К. Стеннис — () — американский авианосец, седьмой из серии типа «Нимиц». Назван в честь сенатора США , в 1969–1981 годах возглавлявшего Комитет Сената США по вооружённым силам. Порт приписки авианосца — база Китсэп, город Бремертон, штат Вашингтон.

Заложен 13 марта 1991 года, спущен на воду 11 ноября 1993 года, введён в состав флота 9 декабря 1995 года.

 Численность команды: 5617 человек.
 Количество приготавливаемой ежедневно пищи: 16600 порций.
 Число кают: 2700.
 Число якорей: 2.
 Масса якорей: 30 тонн каждый.
 Число винтов: 4.
 Масса винтов: 30 тонн каждый.
 Количество катапульт: 4.
 Количество лифтов для самолетов: 4
 Количество телефонов: 2000.
 Количество использованной стали: 55000 тонн.
 Длина внутренних коммуникационных кабелей: более 1500 км.
 Если сложить всю техническую документацию, получится стопка высотой примерно 170 метров.
 Стоимость постройки 4,5 миллиарда долларов США.

Ссылки 

 Official John C. Stennis web site
 Story Archive – U.S. Navy – USS John C. Stennis (CVN 74)
 John C. Stennis at globalsecurity.org
 USS John C. Stennis history at U.S. Carriers
This American Life: Somewhere in the Arabian Sea Episode 206
 USS John C. Stennis (CVN-74) command histories – Naval History & Heritage Command
 John C. Stennis on navy.mil 

Авианосцы типа «Нимиц»
John C. Stennis (CVN-74)